Kobylin-Borzymy (plaats), plaats in Polen
 Kobylin-Borzymy (gemeente), gemeente in Polen